Місто
 Винники — Львівська область, Львівський район
Села:
 Винники — Львівська область, Дрогобицький район
 Винники — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Винники — Харківська область, Нововодолазький район

 Винники — колишнє передмістя міста Жовкви, тепер частина міста.

Пам'ятка природи 
 Винники — ботанічна пам'ятка природи в місті Винники.

Див. також 
 Вінники (значення)